Gomoll ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Gomoll (1907–1942), deutscher Bibliothekar
 Wilhelm Conrad Gomoll (1877–1951), deutscher Journalist und Schriftsteller